Томас Якубу Тейе Парти (; род. 13 июня 1993) — ганский футболист, опорный полузащитник лондонского клуба «Арсенал» и национальной сборной Ганы.

Клубная карьера 
Томас родился в Одумасе-Кробо, Гана, и является выпускником местного ФК «Одомета». Он подписал контракт с «Атлетико Мадрид» в 2011 году и был зачислен в резервный состав клуба. 10 марта 2013 года Томас был вызван в основной состав на матч против клуба «Реал Сосьедад», однако на поле не появился, а команда уступила со счётом 0:1.

12 июля того же года Томас был отдан в аренду в «Мальорку», недавно опустившуюся в Сегунду. 18 августа он дебютировал в проигранном со счётом 0:4 матче против «Сабаделя». Свой первый гол на профессиональном уровне Томас забил 15 сентября в ничейной (2:2) игре с «Эркулесом». Всего в том сезоне игрок провел 37 матчей (2972 минут на поле) и забил 5 голов.

27 июля 2014 года Томас присоединился к клубу Примеры «Альмерия» на правах аренды. Он дебютировал за новый клуб 23 августа в ничейном (1:1) матче против «Эспаньола». Свой первый гол в Примере Томас забил 11 апреля 2015 года в победной (3:0) игре против «Гранады».

За «Атлетико Мадрид» Томас дебютировал 28 ноября 2015 года, заменив Вьетто в победной (1:0) домашней игре с «Эспаньолом», а 2 января 2016 года забил свой первый гол за клуб, принеся команде домашнюю победу над «Леванте» со счётом 1:0. В 2018 году Томас Парти был признан ганскими спортивными журналистами лучшим футболистом года в стране.

5 октября 2020 года официальный сайт Ла-Лиги объявила об использовании опции выкупа контракта Парти лондонским «Арсеналом», которая составила 50 млн евро. «Таким образом, игрок в одностороннем порядке расторг свой контракт с нашим клубом, который действовал до 30 июня 2023 года», — заявили в «Атлетико». «Арсенал» сообщил, что в новой команде 27-летний ганец будет выступать под номером «18».

Карьера в сборной 
Летом 2019 года на Кубке африканских наций в Египте, Томас был вызван в состав своей национальной сборной. В третьем матче отличился голом в ворота Гвинеи-Бисау, а команда победила 2:0.

14 ноября 2022 года был включён в официальную заявку сборной Ганы для участия в матчах чемпионата мира 2022 года в Катаре. На турнире сыграл в матче против сборной Португалии.

Достижения 
«Атлетико Мадрид»
 Чемпион Испании: 2020/21
 Победитель Лиги Европы: 2017/18
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2018

Статистика выступлений

Клубная статистика

Матчи за сборную 

Итого: сыграно матчей: 18 / забито голов: 7; победы: 8, ничьи: 5, поражения: 5.

Личная жизнь 
В начале 2022 года, выросший как христианин в восточной области Ганы Томас, перешёл в ислам. После женитьбы на марокканке Саре Белле он взял имя Якубу. При этом он продолжит выступать за лондонский «Арсенал» в футболке со своим прежним именем.

Примечания 

Футболисты Ганы
Игроки сборной Ганы по футболу
Игроки ФК «Атлетико Мадрид»
Игроки ФК «Атлетико Мадрид B»
Игроки ФК «Мальорка»
Игроки ФК «Альмерия»
Игроки ФК «Арсенал» Лондон